Lövbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövbergstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Lövbergstjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (3,5 ha)
Lövbergstjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lövbergstjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lövbergstjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (5,25 ha)
Lövbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (6,04 ha)
Lövbergstjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (1,6 ha)
Lövbergstjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 732988-178469), sjö i Bodens kommun, 
Lövbergstjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735927-178883), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn